Мусийки (), село, 
Богодуховский городской совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320810102. Население по переписи 2001 г. составляет 560 (263/297 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мусийки примыкает к южным окраинам города Богодухова.
В 1-м км протекают реки Мерла и Крысинка.
В 2-х км расположена железнодорожная станция Семенов Яр.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 1662 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины